Долбилово — топоним:

Казахстан 

Долбилово — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.
 Долбилово — озеро в Узункольском районе Костанайской области.
 Долбилово — прежнее название села Будённое в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Долбилово — деревня в Советском районе Кировской области.
 Долбилово — деревня в Орловском районе Орловской области.

См. также 

 Долбилова